Дри́блинг ( — «вести мяч»), или обводка — в ряде видов спорта манёвр с мячом, смысл которого состоит в регламентированном правилами продвижении игрока мимо защитника при сохранении мяча у себя:

 Гандбол: мяч должен регулярно ударяться об пол, перемена руки не разрешена.
 Футбол: игрок бежит и пытается держать мяч как можно ближе к ноге.
 Баскетбол: ведение мяча как в гандболе с правом менять руку.
 Водное поло: мяч ведётся лбом или носом, в то время как игрок плывёт кролем.

Дриблинг () — это модная адаптация с английского вместо российского обводка.

Футбол 

Дриблинг в футболе — это длительное индивидуальное ведение мяча как можно ближе к стопе ноги с обводкой игроков соперника при этом с использованием разнообразных технических обманных приёмов. Неожиданный для соперника манёвр, изменение направления мяча, составляющее сектор не более 90 градусов, с последующим контролем над мячом. Дриблинг выполняется внутренней, либо внешней стороной стопы, в некоторых случаях — подошвой. Дриблинг может исполняться с места, после скоростного ведения мяча (ведение мяча в футболе — контроль мяча по прямой, по направлению тела игрока, центральной частью подъёма), после финтов (обманных, ложных движений).

То есть уход с мячом после обманного движения, финта, каскада финтов, в свободную, открытую от соперника, зону, а также после ведения, скоростного ведения мяча, будет являться дриблингом.

В совершенстве дриблингом владели такие великие мастера, как «Король» футбола бразильский нападающий Пеле, нападающий сборной Аргентины Диего Марадона, игрок сборной Бельгии Эден Азар, игроки сборной Бразилии Роналдо и Роналдиньо. Из современных футболистов можно выделить капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Футбольный дриблинг — это техника, при которой футболист перебрасывает мяч с ноги на ногу, отыгрывая его в одинаковой мере как внутренней, так и внешней стороной ноги. Также дриблинг — это ведение с обманными движениями (финтами) и обводкой игроков команды соперника. Если футболист освоил технику владения мячом двумя ногами, финты (обманные движения) у него будут получаться сами собой.

Обводка игрока — технико-тактический элемент: по выполнению — больше техника (мастерство), по цели — тактика. Есть частью умения контролировать мяч (контроль мяча).

Цель обводки — выйти за спину соперника, исключить его из обороны и создать благоприятные возможности для дальнейших действий с мячом. Она направлена на прорыв обороны соперников и выход игрока с мячом на оперативный простор или на позицию, удобную для завершающего удара.

Приемов обводки немало. Один из них — обводка с обманным движением (финтом). Если же у владеющего мячом есть возможность быстро вести мяч (а значит, иметь преимущество в старте), то надо в первую очередь воспользоваться ею; сблизившись с соперником, просто бросить мяч вперед и, стремительно рванувшись за ним, оставить соперника за спиной.
  
Если же соперник уже занял оборонительную позицию, можно, сделав ложное движение (например, шаг с наклоном туловища в сторону), тут же рвануться с мячом в другую — на свободное место, застать соперника на противоходе (по инерции соперник движется в противоположном направлении при умышленной или естественной потере равновесия). Если соперник на первое ложное движение не попадется, то следует попробовать повторить финт в другую сторону и, улучив момент, когда он ошибется (или потеряет баланс, равновесие), тут же уйти в прорыв. Порой, чтобы победить в таком споре, требуется целый каскад финтов и ложных движений всем телом дабы обыграть соперника.

В случае, когда соперник блокирует владеющего мячом, находящегося лицом к своим воротам, финт с занесением ноги и корпуса в одну сторону и с уходом в другую может позволить игроку с мячом оставить соперника за собой.

Но обвести соперника — лишь полдела. Дело же окажется сделанным только тогда, когда обыгранный отстанет и не сумеет снова вступить в борьбу за мяч. Значит, ведущему мяч надо двигаться быстро и по кратчайшему пути от соперника, преграждая ему путь к мячу (владение корпусом).

Такую блокировку правила игры разрешают (при условии, что мяч — на игровом расстоянии от ведущего).

Обводка применима тогда, когда нет возможности решить какую-то тактическую задачу значительно легче и надежнее в комбинационном плане. Ею с успехом пользуются дриблеры. Неудачное же применение обводки чревато потерей мяча. Поэтому применять ее лучше подальше от своих ворот, в середине поля или в зоне удара.

 Марсельская рулетка

Баскетбол 

Ведение мяча — один из основных технических элементов баскетбола, второй, после передачи, способ перемещения мяча по площадке. Правильное, технически грамотное ведение мяча — фундамент для стабильного контроля за ним, основа индивидуального обыгрывания соперника.

Ведение различают по основным способам:
 Высокое скоростное ведение (высокий отскок мяча от пола, угол сгибания ног в коленях — 135—160°).
 Низкое ведение с укрыванием мяча (низкий отскок мяча от пола, угол сгибания ног в коленях — 90—120°).
 Комбинированное ведение.

При ведении мяч переводится с руки на руку тремя приемами: ударом перед собой, ударом за спиной или между ногами, пивотом (поворотом на 270—360° при соприкосновении с защитником).

Основная стойка при ведении мяча: ноги в коленях согнуты, таз опущен, тело наклонено чуть вперед, плечи развернуты, голова поднята. Во время ведения игрок должен быть готов в любой момент изменить направление движения, сделать остановку, передачу или бросить по кольцу. Мяч укрывается от соперника корпусом, плечом, свободной рукой. Кисть руки, ведущей мяч, регулирует силу удара, высоту отскока и направление движения мяча. При этом мяча касаются лишь кончики пальцев, игрок не должен смотреть на мяч, а только периферическим зрением контролировать его. В поле зрения дриблёра одновременно должны находиться партнёры, защитники, судьи.

Дриблинг осуществляется подушечками пальцев, пальцы должны быть расслаблены и распростёрты, кистью руки делается полукруговое движение, при этом предплечье двигается вверх и вниз. Мастера дриблинга ведут мяч близко к земле, что снижает риск перехвата защитником. Продвинутые дриблёры могут вести мяч за спиной, между ногами и изменять темп ведения, в результате чего игроку трудно защищаться и появляются возможности прохода, броска или передачи.

Следует учитывать, как быстро ни вести мяч, передача пройдёт быстрее. Способ ведения выбирается в зависимости от расстояния до защитника и кольца соперника.

Стоит отметить искусных мастеров дриблинга в баскетболе:

 Аллен Айверсон («Филадельфия 76», «Денвер Наггетс», «Детройт Пистонс»). Один из самых известных разыгрывающих (атакующих защитников) в мире. Когда Аллен только попал в НБА, то несмотря на большое давление со стороны всей общественности, заявил: «Я могу обыграть любого в лиге» и, скорее всего, так оно и было… Все его действия были непредсказуемыми для оппонентов. Он обладал огромным количеством финтов, ложных передач, кроссоверов, проходами с угрозой броска — он был почти не остановим.

 Стив Нэш («Финикс Санз», «Даллас Маверикс», «Финикс Санз»). Человек с превосходным дриблингом, который в проходе видит не только кольцо, но и партнёров, считается на данный момент одним из лучших на своей позиции, знает, с какой силой и в какую точку на полу вбить мяч, чтобы он пошёл в то направление, куда нужно. Интересным фактом является то, что Стив облизывает пальцы перед приёмом мяча, никто не понимал, зачем он это делает, вплоть до Матча Всех Звёзд 2004 года, тогда в интервью он рассказал репортёру, что так чувствует мяч гораздо лучше, чем без этого «обряда».

 Тони Паркер («Сан-Антонио Спёрс»). Любимый приём этого француза — вертушка-разворот на 360° во время ведения. Этот приём полезен почти во всех игровых ситуациях, даже при малых шансах на результативную атаку он может обвести несколькими такими акробатическими номерами двух, а то и трёх соперников, и небезрезультатно бросить или отдать передачу поджидающему пас партнёру.

Также стоит отметить признанных игроков с превосходным дриблингом, как Стефен Карри, Джейсон Кидд, Джон Стоктон, Мэджик Джонсон, Дуэйн Уэйд и т. д.

Водное поло

Примечания

Ссылки 
 Борис Аркадьев. ''Обводка в футболе . Футбол СССР.

Футбольная терминология
Спортивная терминология
Гандбольная терминология
Баскетбольные термины
Водное поло